McCool ist ein patronymischer Familienname zumeist schottischen oder irischen Ursprungs.

Herkunft und Bedeutung 
McCool setzt sich aus den Namensbestandteilen Mc und Cool zusammen. Mc bzw. Mac ist ein häufiger Bestandteil schottischer und irischer Familiennamen und bedeutet "Sohn/Tochter von ...". Der Bestandteil Cool kann unterschiedlicher Abkunft sein (Mac Giolla Chomhghaill, Mac Dhubhghaill u. a.)

Bekannte Namensträger 
McCool ist der Familienname folgender Personen:

 Frank McCool (1918–1973), kanadischer Eishockeytorwart
 Michelle McCool (* 1980), US-amerikanische Wrestlerin
 William Cameron McCool (1961–2003), US-amerikanischer Astronaut

McCool ist die Anglisierung des irischen Vaternamens von
 Finn McCool, eigentlich Fionn mac Cumhaill, Krieger der irischen und schottischen Mythologie

McCool
Irischer Personenname